Чектырме:

 Чектырме — лёгкое парусное турецкое торговое судно.
 Чектырме — восточное блюдо из баранины.